Вера Гагарина: Гагарина, Вера Сергеевна (1893—1952) — русская журналистка и литератор.